I Subliminal Fear sono un gruppo melodic death metal italiano, formatosi a Barletta nel 2002.

Biografia 

Subliminal Fear iniziano a suonare insieme nel 2002, tra I membri attuali I fondatori sono il cantante Carmine Cristallo ed il bassista Alessio Morella.
Per qualche anno la formazione ha subito diversi cambiamenti, mentre la band cercava i giusti componenti. Viene arruolato il chitarrista Domenico Murgolo, che sarà il principale ispiratore nelle composizioni della band. Nei primi anni la band ha subito il fascino del melodic death metal svedese, basato su melodie, velocità ed un suono aggressivo, tipico di band quali primi In Flames, i Soilwork e gli At The Gates. Nel novembre del 2004 la band incide la prima demo con tre tracce.
La band viene contattata per partecipare al Total Metal Festival nel 2006, uno dei festival più importanti del sud Italia.

L’album di debutto "Uncoloured World Dying" è stato registrato a Roma con il produttore Stefano Morabito (Hour of Penance, Flashgod Apocalypse) nella primavera del 2007 ed il primo contratto discografico non tarda ad arrivare con la greca Burning Star Records, con la quale siglano un accordo per pubblicare l’album in tutto il mondo. L’album ottiene un buon responso dagli addetti ai lavori e riceve molte recensione positive in Italia ed in Europa. Nell’estate del 2012, dopo qualche cambiamento nella formazione e qualche esperienza live, I Subliminal Fear entrano nei loro studi per registrare il secondo full-length "One More Breath" e siglano un contratto con la label italiana SG Records. L’album è stato mixato e masterizzato a Torino da Ettore Rigotti (Disarmonia Mundi, Destrage). Dopo alcune importanti esperienze live con Testament, Ektomorf, Necrodeath, Dark Funeral, nel settembre del 2013 i Subliminal Fear decidono di ricostituire la formazione originaria, continuando con lo stesso soprannome ma annunciando un netto cambiamento nel genere musicale da proporre.

Nel gennaio 2016, dopo 2 e mezzo di lavoro in studio, il terzo album è finalmente pronto ed evidenzia molte innovazioni nel genere musicale della band, con una grande attenzione alle melodie e con un suono più moderno.

Il nuovo album dei Subliminal Fear si chiama “Escape From Leviathan”. La proposta sia accosta ad un “cyber metal” con parti estreme e melodiche, chitarre djent, un groove possente e gelide tastiere industrial. Ai componenti originari della band vengono affiancate due nuove figure: lo screamer Matteo De Bellis, dei deathster Golem ed il batterista Ruggiero Lanotte, ex The Rest Side. Adesso la formazione è costituita da due cantanti per poter meglio esprimere tutto il potenziale del nuovo sound anche nei live show.

Il nuovo stile musicale della band miscela metal estremo e musica elettronica, melodie tipiche del pop anni ’80, ma rilette in chiave moderna ed un groove tipico del metal moderno, ed è indirizzato a soddisfare i fan di band quali Sybreed, Mnemic e Fear Factory.
Il terzo album dei Subliminal Fear è stato prodotto, mixato e masterizzato da Giuseppe Dentamaro e gli stessi Subliminal Fear nei Golem Dungeon Studios. Tutte le tastiere ed i suoni elettronici sono stati arrangiati da Botys Beezart (Godyva).L’artwork dell’album è opera del noto artista Seth Siro Anton (Moonspell, Paradise Lost, Soilwork, Sybreed, Nile, Septicflesh), basato sul concept dei testi dei brani: una visione futuristica ed apocalittica del nostro mondo, dove la società è degenerata ed è in balia di macchine e negatività. Tematica ispirata da alcuni film come Terminator, Alien e Matrix. Escape From Leviathan vanta anche la partecipazione di noti artisti internazionali: Guillaume Bideau (Mnemic, One-Way Mirror), Jon Howard (Threat Signal, Arkaea) e Lawrence Mackrory (Darkane).

Durante il 2016 i Subliminal Fear hanno intensificato la loro attività live con le seguenti date:
 09 luglio – Country House in Rutigliano (BA);
 17 agosto – Rock Metal Fest - Pulsano (TA);
 24 agosto – Summer Fest - Barletta (BT);
 16 settembre - F**K Autum Fest - NiceUp Bisceglie (BA);
 25 novembre - Beerstrution Fest – Garagesound Bari;
 10 dicembre – Live with Destrage – Traffic Live club, Roma.
Nel 2017 il cantante Matteo De Bellis verrà rimpiazzato da Savino Dicanosa, giovane e talentuoso screamer, già attivo con la band locale Deus of Machine.

Durante il 2017 i Subliminal Fear hanno fatto da support in date per gruppi importanti come Textures, Evergrey ed Arthemis e partecipato al festival come il South Cheyenne Metal Fest a Manduria (TA) con Lacuna Coil, Folkstone e Pino Scotto.

Formazione 

Attuale

 Carmine Cristallo - voce
 Domenico Murgolo - chitarre
 Alessio Morella - basso
 Savino Dicanosa - voce
 Ruggiero Lanotte - batteria

Ex componenti

 Matteo De Bellis - voce
 Marco Albanese - batteria
 Alfredo Mameli - chitarra

Discografia 

Album in Studio 
 2007 - Uncolored World Dying (Burning Star Records)
 2012 - One More Breath (SG Records)
 2016 - Escape From Leviathan (Inverse Records)

Collegamenti esterni 

 Sito Web Ufficiale
 Facebook Ufficiale

Gruppi musicali death metal